Il titolo Sotto il cielo di Parigi può riferirsi a due film:

Sotto il cielo di Parigi (Sous le ciel de Paris, 1951), regia di Julien Duvivier
Sotto il cielo di Parigi (Le ciel de Paris, 1991), regia di Michel Béna